LB je lahko: 
 mednarodna avtomobilska oznaka za Liberijo.
 vrhnja internetna domena Libanona

Glej tudi 

Kratice